

Personaggi illustri
Come cognome ricordiamo:
Maganza – famiglia di pittori vicentini del XV secolo;
Giovanni Battista Maganza – pittore vicentino del Rinascimento;
Alessandro Maganza – pittore;
Michele Maganza – attore.

Altre persone
Gano di Maganza – personaggio della "Chanson de Roland".